«Страна́ фей» () — телевизионный фильм в стиле фэнтези, снятый компанией Hallmark Entertainment в 1999 году. В главных ролях в фильме снимались Рэнди Куэйд, Колм Мини, Киран Калкин, Роджер Долтри и Вупи Голдберг.

Краткое описание фильма 
Сквозь весь фильм проходят две главные сюжетные линии, время от времени пересекающиеся между собой. Первая — история американского бизнесмена, который с деловыми целями посещает Ирландию, но неожиданно для самого себя вступает в контакт с её волшебными обитателями — лепреконами и феями, а также находит здесь свою настоящую любовь; вторая история посвящена несчастной любви двух сказочных персонажей — феи-принцессы Джессики и лепрекона Микки, сына старейшины местных лепреконов Шимуса Мулдона, в силу своего происхождения находящихся по разные стороны магической войны.

В фильме содержится множество отсылок и параллелей с сюжетом знаменитой пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» (соперничество двух семейств, встреча влюблённых на балу, убийство брата Джессики и даже совместное отравление влюблённых). Однако, в отличие от первоисточника, фильм завершается «традиционным» хэппи-эндом.

Музыкальной темой фильма является песня Эммы Таунсхенд «We Can Fly Away».

Сюжет 

Американский бизнесмен Джек Вудс якобы хочет провести спокойный отпуск в сонном ирландском городке Керри и снять здесь небольшой коттедж. Он переработал и хотел использовать свой отпуск, чтобы отдохнуть. Во время пробежки он видит местную ирландскую красотку Кейтлин Фитцпатрик, которая купалась обнажённой. Кейтлин обнаруживает, что тот за ней подсматривает, и прогоняет его, но Джек сражён её красотой. Этим же вечером Джек пытается утопить свои печали в ирландском виски, когда замечает обычно невидимого лепрекона. Они борются за бутылку виски, и Джек падает, теряя сознание. На следующее утро он видит маленького человечка ещё раз и гонится за ним к реке, в которую лепрекон и падает. Джек прыгает за ним и спасает ему жизнь (потому что вода — это единственное, что может убить бессмертного лепрекона). Шимус Мулдон, спасённый лепрекон, становится новым другом Джека. Шимус представляет Джека своей жене Мэри и своему сыну Микки и показывает ему волшебный мир лепреконов.

Волшебные существа (в число которых входят и лепреконы) — это счастливые существа, которые любят подшутить над другими, а больше всего — над высокомерными снобами-феями. Лепреконы и феи враждуют веками, но однажды Великая Банши объявляет, что они должны закончить борьбу.

На лицензионном DVD фильм в России выпустила фирма «CP Digital».

Актёры

В главных ролях 
 Рэнди Куэйд — Джек Вудс, американский бизнесмен
 Орла Брейди — Кэтлин Фицпатрик, местная жительница
 Колм Мини — Шимус Мулдон, старейшина лепреконов
 Зои Уонамейкер — Мэри Мулдон, его жена
 Дэниэл Беттс — Микки Мулдон, его наследник
 Кэролайн Карвер — Джессика, принцесса фей
 Вупи Голдберг — Великая Банши

В ролях 
 Лепреконы:
 Тони Карран — Шон Дивайн
 Кевин Маккид — Джерико О’Греди
 Киран Калкин — Барни О’Греди, его младший брат

 Феи (в русском переводе также называются и эльфами):
 Роджер Долтри — Борик, король фей
 Гарриэт Уолтер — Мора, его супруга и королева фей
 Джонатан Фирт — граф Гроган, брат принцессы Джессики
 Филлида Ло — леди Маргарет, воспитательница принцессы Джессики
 Фрэнк Финлей — генерал Булстрод, предводитель войска фей

 Прочие волшебные существа:
 Стивен Мур — сэр Дженти, дядюшка Микки и главный болотный масляный дух

В одной из версий русскоязычного дубляжа фильма, предназначенного для демонстрации по телевидению, лепреконы () ошибочно называются троллями, а феи () — эльфами.

Примечания

Ссылки 
 

Рецензии
 
 
 
 
 

Фильмы телеканала Hallmark
Кинокомедии 1999 года
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Германии в жанре фэнтези
Приключенческие фильмы Великобритании
Приключенческие фильмы США
Приключенческие фильмы Германии
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии США
Кинокомедии Германии
Экранизации «Ромео и Джульетты»
Фильмы на английском языке